Alfa Romeo Giulietta —  это название трёх разных моделей итальянского производителя автомобилей Alfa Romeo:

 Первая Giulietta (Type 750 и 101) была заднеприводным автомобилем, выпускавшимся с 1954 по 1965 год, в кузовах седан (4-дверный), купе, спайдер и универсал. Его заменила Alfa Romeo Giulia.
 В свою очередь, Giulia была заменена второй Giulietta (Type 116), заднеприводным 4-дверным седаном, связанным с Alfa Romeo Alfetta и выпускавшимся с 1977 по 1985 год.
 Giulietta третьего поколения (Type 940) — переднеприводной компактный 5-дверный хетчбэк «гольф-класса», выпускавшийся с 2010 по 2020 год.

Giulietta